Петье () — французская фамилия. Известные носители:

 Жюль Петье (1813—1871) — французский инженер-механик, пионер развития сети французских железных дорог.
 Клод Луи Петье (1749—1806) — французский государственный деятель, военный министр Франции (1796—1797 года), государственный советник, генерал-интендант Великой Армии, участник революционных и наполеоновских войн.
 Пьер Франсуа Петье (1782—1835) — французский военный администратор, начальник продовольственного снабжения французской армии Наполеона.